Valley Junction ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Valley Junction (Arkansas)
 Valley Junction (Ohio)
 Valley Junction (Oregon)
 Valley Junction (Pennsylvania)
 Valley Junction (Texas)
 Valley Junction (Wisconsin), im Monroe County